Heim kan avse:

 Heim (musikalbum) – ett musikalbum från 2015 av Maria Mittet
 Heims kyrka – en kyrkobyggnad av trä i Heim i Hemne kommun i Sør-Trøndelag fylke i Norge
 IK Heim – en idrottsklubb från Göteborg som grundades 1923
 Heim ins Reich – en paroll som användes som politiskt slagord i Nazityskland
 Aftur heim – en låt framförd av den isländska gruppen Sigurjón's Friends, se Coming Home (låt av Sjonni's friends)

Personer
 Heim (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Heim (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Se även
 Heimat – en tysk filmserie av Edgar Reitz
 Heimer – en forngermansk hjälte